Джек Хейли:
 Хейли, Джек (1898—1979) — американский актёр театра и кино, известный ролью Железного Дровосека в классическом фильме «Волшебник страны Оз».
 Хейли, Джек (1933—2001) — американский кинорежиссёр, продюсер и писатель, дважды лауреат премии «Эмми», сын актёра Джека Хейли.
 Хейли, Джеки Эрл (род. 1961) — американский актёр и сценарист.
 Хейли, Джек (1964—2015) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1988—1998 годах.